Deze lijst van golfers met de meeste zeges op de PGA Tour is de top 50 van golfers die tijdens hun golfcarrière meer dan 5 golftoernooien wonnen op de PGA Tour. De Amerikaanse golfer Sam Snead voert het lijst aan met 82 overwinningen, samen met Tiger Woods.

Amerikaanse PGA Tour
PGA Tour